Janetzki ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Janetzki (1880–1977), preußischer Landrat
 Jürgen Janetzki (1943–2009), deutscher Verleger
 Ulrich Janetzki (* 1948), deutscher Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Janetzky
 Janecki
 Janecký